Le Championnat du Japon de football de deuxième division 2022 est la  édition de la J2 League. Le championnat commence le  et s'achève le . Pour des raisons contractuelles, il est dénommé 2022 Meiji Yasuda J2 League. Il oppose les vingt-deux clubs du Japon de deuxième division en une série de quarante-deux rencontres par club.

Les deux meilleurs du championnat sont promus en J.League 2023.

Les clubs participants 
Les équipes classées de la  à la  place de la J2 League 2021, du  au  de J1 League 2021 et le  et  de J3 League 2021 participent à la compétition.

Localisation des clubs

Compétition

Déroulement 
Le nombre reste identique de vingt-deux clubs par rapport à la saison dernière.

Classement 

| width="50%" |
|}

Résultats 
Le tableau suivant récapitule les résultats « aller » et « retour » du championnat :

Barrage promotion 
Un  tour oppose le  (Roasso Kumamoto) contre le  (Oita Trinita) et le  (Fagiano Okayama) contre le  (Montedio Yamagata). Les deux vainqueurs s'affrontent lors d'un  tour et une finale contre le  de J.League dont le vainqueur de cette confrontation se maintient ou monte en J.League 2023.

Premier Tour

Deuxième Tour

Finale de Barrage

Évolution du classement

Statistiques

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Trophées

Trophées mensuel

Notes et références 

2022
Football au Japon en 2022
Japon